Казанков — русская фамилия.

Известные носители 
 Казанков, Иван Иванович (род. 1942) — российский организатор производства, политический деятель.
 Казанков, Максим Сергеевич (род. 1987) — туркменский и российский футболист.
 Казанков, Павел Семёнович (1926—2018) — советский легкоатлет (спортивная ходьба) и тренер.
 Казанков, Пётр Петрович (Пётр Хузангай; 1907—1970) — чувашский советский поэт, переводчик.